Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es Sony Swedish Open páros mérkőzéseit.

A címvédő a Lourdes Domínguez Lino–María José Martínez Sánchez-kettős volt, Martínez Sánchez azonban ezúttal nem vett részt a tornán. Domínguez Lino Anabel Medina Garriguesszel indult volna, de az egyéni viadal első körében elszenvedett sérülése miatt ő is visszalépett a páros versenytől.

A győzelmet egy kolumbiai duó, Catalina Castaño és Mariana Duque Mariño szerezte meg, a döntőben 4–6, 7–5, [10–5]-re legyőzve az Eva Hrdinová–Mervana Jugić-Salkić-kettőst. A cseh-bosnyák duó már 6–4, 5–4-re vezetett, Castaño és Duque Mariño innen tudott fordítani. Mindketten az első WTA-versenyüket nyerték meg párosban, korábbról egyéniben is csak az utóbbi játékosnak volt tornagyőzelme, még 2010-ben Bogotában diadalmaskodott.

A versenyszám egyetlen magyar részvevője Marosi Katalin volt, aki a horvát Darija Jurakkal az oldalán az első körben vereséget szenvedett a Valerija Szolovjeva–Ana Tatisvili-párostól.

Kiemeltek
  Julia Görges /  Anasztaszija Pavljucsenkova (negyeddöntő, visszaléptek)
  Volha Havarcova /  Klaudia Jans-Ignacik (negyeddöntő, visszaléptek)
  Darija Jurak /  Marosi Katalin (első kör)
  Lourdes Domínguez Lino /  Anabel Medina Garrigues (visszaléptek)

Főtábla
 WC = szabadkártyások
 R = feladták
 w/o = az ellenfél visszalépett
 ALT = helyettesek

Eredmények

Jegyzetek

Források
 Eredmények

P